Ayvacık (district, Çanakkale), een Turks district in de provincie Çanakkale
Ayvacık (district, Samsun), een Turks district in de provincie Samsun